Rozseč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rozseč (okres Jihlava)
 Rozseč (okres Žďár nad Sázavou)
 Rozseč nad Kunštátem in het district Blansko